Чемпионат Великобритании по снукеру 1983 () — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, который проходил с 21 ноября по 4 декабря 1983 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Алекс Хиггинс, выигравший в финале у Стива Дэвиса со счётом 16:15. Примечательно, что в начале матча Хиггинс проигрывал 0:7.
 
Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 26 ноября.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 12 000 
 Финалист: £ 6 500
 Высший брейк: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 60 000

Высший брейк 

 139 — Тони Мео

Результаты

Предварительные раунды 
1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Терри Гриффитс 9:4 Дэйв Мартин  
 Майк Халлетт 9:4 Грэм Майлс  
 Джо Джонсон 9:6 Джон Вирго  
 Дэвид Тейлор 9:4 Нил Фудс  
 Тони Ноулз 9:5 Тони Джонс  
 Дуг Маунтджой 9:2 Майк Уоттерсон  
 Алекс Хиггинс 9:6 Мёрдо Маклауд  
 Пол Медэти 9:3 Дин Рейнолдс  
 Клифф Уилсон 9:4 Рекс Уильямс  
 Рэй Риардон 9:7 Боб Харрис  
 Деннис Тейлор 9:6 Томми Мёрфи  
 Джимми Уайт 9:1 Иан Блэк  
 Джон Спенсер 9:7 Джон Даннинг  
 Тони Мео 9:7 Джон Пэррот  
 Вилли Торн 9:5 Марк Уайлдмэн  
 Стив Дэвис 9:1 Джефф Фудс

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1983 год в снукере